Подхо́з ― посёлок в составе Колыванского сельсовета. Курьинский район, Алтайский край.

География 
Село Подхоз находится на реке Белая, (притока реки Локтевки). Расстояние до областного центра Курья ― 34 км, до города Барнаул ― 241 км.

 Ближайшие населённые пункты 
Колывань 3 км, Им. 8 Марта 7 км, Сидоровка 8 км, Каменка 11 км, Рудовозово 11 км, Казанцево 12 км, Ручьёво 15 км, Подпалатцы 16 км, Бугрышиха 18 км.

 Уличная сеть
На сегодняшний день в когда-то довольно большом поселке сохранились две улицы: Западная и Центральная.

История 
Село основано в 1924 году. История образования села связана, вероятно, с образованием колхозов и совхозов в первые годы советской власти.

Население 

В 2016 году в посёлке проживал 91 человек.

 Социальная сфера
Ввиду малочисленности проживающего в посёлке населения, в нём отсутствуют такие объекты соцкультбыта, как магазин, школа, детский сад. Программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Колыванского сельсовета Курьинского района Алтайского края на 2016-2026 годы», принятой Колыванским сельсоветом народных депутатов Курьинского района (Решение № 16 от 28.112017), в посёлке предусмотрено строительство магазина, аллеи возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и сквера

Туризм 
По реке Белой проходит маршрут сплава, туристы занимаются активным отдыхом и рыбалкой. Недалеко (в 5―6 км) расположено озеро Белое, древнее поселение «Подсинюшка» и группа курганов, датируемых II—I вв. до н. э.

Примечания 

Населённые пункты Курьинского района